Salústio (Caio Salústio Crispo; 86-) — escritor, poeta, historiador e político romano
 Caio Salústio Crispo Passieno (m. 47) — cônsul romano em 27 e 44, padrasto de Nero e descendente de Salústio.
Salústio (filósofo) () — filósofo neoplatonista, escritor e político romano
Salústio (irmão de Jovino) () — nobre e rebelde romano

Ver também
Salúcio (Saturnínio Segundo Salúcio; ) — oficial romano nativo da Gália

Jardins de Salústio —  jardins romanos criados pelo historiador Salústio no 

Desambiguações de antropônimos